Die Hermann-Scheer-Stiftung (engl. Hermann-Scheer-Foundation) ist eine im Jahr 2010 in Berlin errichtete gemeinnützige rechtsfähige Stiftung des bürgerlichen Rechts.

Die Stiftung wurde errichtet um die Lebensleistung des Politikers Hermann Scheer fortzuführen sowie einen Beitrag zum Systemwechsel in das Zeitalter der Erneuerbaren Energien voranzutreiben.

Geschichte 
Wenige Wochen nach dem Tod von Hermann Scheer am 14. Oktober 2010 in Berlin noch Ende 2010 errichtet.

Aktivitäten 
Die Hermann-Scheer-Stiftung veranstaltet unter anderem Symposien sowie Matineen und betreibt gemeinsam mit Eurosolar die Informationsplattform Energieallee A 7.

Organe 
Die Hermann-Scheer-Stiftung verfügt über einen Vorstand und einen Stiftungsrat.

Laut Satzung kann sich die Stiftung ein Kuratorium geben.

Finanzen 
Zum Zeitpunkt der Errichtung der Stiftung im Jahr 2010 verfügte die Stiftung über ein Stiftungsvermögen von 125.000 Euro.

Publikationen

Weblinks 
 Webseite der Hermann-Scheer-Stiftung
 Webseite der Projektinitiative Energieallee A7

Einzelnachweise 

Stiftung in Berlin
Gegründet 2010